Bonnant peut désigner :
 une variante typographique du Bon Nant, cours d'eau de Haute-Savoie, en France.

 Jean-Pierre Bonnant (1731-1805), imprimeur suisse ;
 Georges Bonnant (1915-2008), diplomate suisse ;
 Marc Bonnant (1944), avocat suisse.